Plaats in Indonesië
 Kamuning (Legok), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Kamuning (Tunjung Teja), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam